

Geografia
 Stati Uniti d'America
Hallam – villaggio della Contea di Lancaster, Nebraska
Hallam – borough della Contea di York, Pennsylvania

Persone
Arthur Hallam (1811-1833) – poeta inglese, figlio dello storico Henry
Fay Hallam (...) – cantante britannica
Hallam Tennyson, II barone Tennyson (1852-1928) –  politico britannico, secondo Governatore Generale dell'Australia
Henry Hallam (1777-1859) – storico inglese
Henry Hallam (attore) (1867-1921) – attore inglese, interprete del film The Viper del 1914, diretto da Kenean Buel
John Hallam (1941-2006) – attore nordirlandese
Kaye Hallam (1957) – tennista australiana
Lewis Hallam Jr. (1740-1808) – attore e direttore teatrale inglese

Altro
Diocesi di Hallam – sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Liverpool
Hallam Foe – film del 2007 diretto da David Mackenzie
Hallam Football Club – società calcistica inglese con sede nella città di Sheffield